San Rafaele ima više značenja:
 San Rafaele (Kozenca)
 San Rafaele (Latina)
 San Rafaele (Torino)